Доктор философских наук, профессор академик. Защищал докторскую диссертацию на специализированном диссертационном совете филосовкого факультета МГУ им. Ломоносова, Михаила Васильевича. Заведовал кафедрой философии Ереванского государственного педагогического института с 1979 по 1994 гг.; с 1996 по 2006 гг.заведующий кафедрой теоретической философии филосовкого факультета Волгоградского государственного университета; с 2009 по настоящее время заведующий кафедрой философии и истории ФГБОУ ВО Казанского ГАВМ им. Баумана Николая Эрнестовича. Почетный работник высшего профессионального образования РФ.

Биография 
Родился 4 апреля 1940 в с. Мачкалашене НКАО, Азербайджанской ССР

В 1963 - окончил историко-филологического факультета МГПИ имени В.И.Ленина.

В 1968 - аспирант по кафедре философии Ереванского государственного университета.

Работал на кафедре философии Ереванский государственный педагогический институт имени Х. Абовяна как старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий.

В 1978-1993 на кафедре философии Волгоградского государственного университета (1994)

Исследования 
Исследования представляют собой  опыт создания теории индивидуализма, определения его границ и комплекса проблем. Им исследуется принцип индивидуализма в истории европейской философско-этической мысли, дается анализ соц. и гносеологических корней индивидуализма, его методологии и нормативных установок.

Им раскрываются природа эгоизма и альтруизма, их диалектика, природа группового (класс.) эгоизма; соотношение личного и классового эгоизма.

В работах показывается индивидуализм как фактор деморализации личности, класса и об-ва. В его трудах обосновывается положение о том, что определение основного вопроса философии как вопроса об отношении мышления к бытию узко; оно игнорирует аксиологические и праксиологические аспекты философии знания

Сочинения 

 Кандидатская диссертация - «Возникновение, развитие и социальная сущность эгоизма и теорий эгоизма» (1971).
 Докторская диссертация - «Индивидуализм, личность и класс. Этико-психол. аспекты проблемы» (1983).

Труды

 Принцип индивидуализма в этических теориях. Монография. Ереван, 1978.
 Формирование и развитие коллективизма. Монография. Ереван, 1979.
 Индивидуализм и деморализация класса и личности (Опыт этико-философского исследования). Монография. Ереван, 1981.
 Природа эгоизма, альтруизма и человеческая природа. Ереван, 1982.
 Проблема гуманизма в раннегреческой поэзии. Этико-философский аспект. Монография. Ереван, 1989.
 У истоков проблемы гуманизма в европейской мысли. Ереван, 1989.
 Логика. Волгоград. 2004.
 Краткое введение в историю и философию биологии. Монография. Волгоград, 2005.
 Эмпирическое, теоретическое и метатеоретическое в философии науки. Монография. Волгоград, 2006.
 Философия как стремление к мудрости в зеркале философской рефлексии. Монография. Волгоград, 2006.
 История и философия науки. Учебно-методический комплекс для аспирантов и соискателей биологических и ветеринарных специальностей. Казань, 2011.
 Социально-гуманитарные науки в системе сельскохозяйственного образования. Монография. Авторский коллектив: Хачатрян А.А. (руководитель авт. колл.), Сафин Ф.М., Рысаева Г.Р. и др. Казань: ФГБОУ ВПО «КГАВМ им. Н.Э. Баумана», 2012.
 История и философия науки. Учебно-методический комплекс для аспирантов и соискателей биологических и ветеринарных специальностей. Казань, 2015.
 Философия Биологии: Основные проблемы, понятия, принципы Казань, 2017

Достижения 

 Доктор философских наук
 профессор
 действительный член Российской академии гуманитарных наук

Источники

 Официальный сайт ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ им  Н.Э.Баумана

Доктора философских наук